Miejscowości w Estonii:
 Mõisaküla – miasto w prowincji Viljandi

 Mõisaküla – wieś w prowincji Harju, w gminie Kiili
 Mõisaküla – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Pajusi
 Mõisaküla – wieś w prowincji Lääne, w gminie Hanila
 Mõisaküla – wieś w prowincji Lääne, w gminie Oru
 Mõisaküla – wieś w prowincji Pärnu, w gminie Halinga
 Mõisaküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Salme
 Mõisaküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Kaarma
 Mõisaküla – wieś w prowincji Saare, w gminie Muhu
 Mõisaküla – wieś w prowincji Sarema, w gminie Lümanda
 Mõisaküla - wieś w prowincji Sarema, w gminie Torgu